Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2006 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Amélie Mauresmo je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= A Miskina
| RD1-score01-1=6 |RD1-score01-2=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= C Black
| RD1-score02-1=0       |RD1-score02-2=4
| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Müller
| RD1-score03-1=6 |RD1-score03-2=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= K Kanepi
| RD1-score04-1=4       |RD1-score04-2=4
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= C Fernández
| RD1-score05-1=6 |RD1-score05-2=4       |RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=2       |RD1-score06-2=6 |RD1-score06-3=3r
| RD1-seed07=
| RD1-team07= S-w Hsieh
| RD1-score07-1=3       |RD1-score07-2=2
| RD1-seed08=23
| RD1-team08={{Nowrap| A Medina Garrigues}}
| RD1-score08-1=6 |RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=26
| RD1-team09= J Janković
| RD1-score09-1=6 |RD1-score09-2=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= L Domínguez Lino
| RD1-score10-1=3       |RD1-score10-2=4
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= J Vakulenko
| RD1-score11-1=4       |RD1-score11-2=r
| RD1-seed12=
| RD1-team12= V King
| RD1-score12-1=5
| RD1-seed13=
| RD1-team13= L Raymond
| RD1-score13-1=3
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Švedova
| RD1-score14-1=5       |RD1-score14-2=r
| RD1-seed15=
| RD1-team15= B Mattek
| RD1-score15-1=1       |RD1-score15-2=0
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= V Williams
| RD1-score16-1=6 |RD1-score16-2=6

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= A Miskina
| RD2-score01-1=6 |RD2-score01-2=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Müller
| RD2-score02-1=2       |RD2-score02-2=1
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= C Fernández
| RD2-score03-1=7 |RD2-score03-2=5       |RD2-score03-3=9
| RD2-seed04=23
| RD2-team04=

3. del

4. del

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= P Schnyder
| RD1-score01-1=2       |RD1-score01-2=7 |RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Serra Zanetti
| RD1-score02-1=6 |RD1-score02-2=64      |RD1-score02-3=2
| RD1-seed03=
| RD1-team03= A Yakimova
| RD1-score03-1=5       |RD1-score03-2=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= S Brémond
| RD1-score04-1=7 |RD1-score04-2=6
| RD1-seed05=
| RD1-team05= H Šromová
| RD1-score05-1=4       |RD1-score05-2=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06=

6. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= D Hantuchová
| RD1-score01-1=6 |RD1-score01-2=4       |RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= ME Camerin
| RD1-score02-1=4       |RD1-score02-2=6 |RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= K Flipkens
| RD1-score03-1=6 |RD1-score03-2=4       |RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Jackson
| RD1-score04-1=4       |RD1-score04-2=6 |RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= A Molik
| RD1-score05-1=7 |RD1-score05-2=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Y-j Chan
| RD1-score06-1=5       |RD1-score06-2=1
| RD1-seed07=
| RD1-team07= M Suchá
| RD1-score07-1=4       |RD1-score07-2=1
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= K Srebotnik
| RD1-score08-1=6 |RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= A Čakvetadze
| RD1-score09-1=6 |RD1-score09-2=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Z Yan
| RD1-score10-1=3       |RD1-score10-2=2
| RD1-seed11=
| RD1-team11= M Sánchez Lorenzo
| RD1-score11-1=6 |RD1-score11-2=4       |RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= E Vesnina
| RD1-score12-1=2       |RD1-score12-2=6 |RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Nakamura
| RD1-score13-1=3       |RD1-score13-2=6 |RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= E Bychkova
| RD1-score14-1=6 |RD1-score14-2=1       |RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Yuan
| RD1-score15-1=0       |RD1-score15-2=1
| RD1-seed16=3
| RD1-team16={{Nowrap| J Henin-Hardenne}}
| RD1-score16-1=6 |RD1-score16-2=6

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= D Hantuchová
| RD2-score01-1=6 |RD2-score01-2=4       |RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Jackson
| RD2-score02-1=3       |RD2-score02-2=6 |RD2-score02-3=5
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= A Molik
| RD2-score03-1=2       |RD2-score03-2=1
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= K Srebotnik
| RD2-score04-1=6 |RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=30
| RD2-team05= A Čakvetadze
| RD2-score05-1=6 |RD2-score05-2=3       |RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= E Vesnina
| RD2-score06-1=4       |RD2-score06-2=6 |RD2-score06-3=3
| RD2-seed07=
| RD2-team07= E Bychkova
| RD2-score07-1=1       |RD2-score07-2=2
| RD2-seed08=3
| RD2-team08={{Nowrap| J Henin-Hardenne}}
| RD2-score08-1=6 |RD2-score08-2=6

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= D Hantuchová
| RD3-score01-1=6 |RD3-score01-2=7
| RD3-seed02=21
| RD3-team02= K Srebotnik
| RD3-score02-1=4       |RD3-score02-2=62
| RD3-seed03=30
| RD3-team03= A Čakvetadze
| RD3-score03-1=2       |RD3-score03-2=3
| RD3-seed04=3
| RD3-team04={{Nowrap| J Henin-Hardenne}}
| RD3-score04-1=6 |RD3-score04-2=6

| RD4-seed01=15
| RD4-team01= D Hantuchová
| RD4-score01-1=3       |RD4-score01-2=1
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
2006